Beilstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Beilstein, Cochem-Zell, kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, 
 Beilstein, Heilbronn, kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,